Notes et références 

Viège